Tukutuku ist die Bezeichnung für

 Tukutuku (Kunstwerk), eine dekorative Wandvertäfelung in den  (Versammlungshäuser) der  in Neuseeland
 eine Gattung der Doppelfingergeckos mit der Art Tukutuku rakiurae, endemisch auf Stewart Island in Neuseeland